4-й Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин  прошёл в 1986 году Итиютаба, Бразилия по круговой системе. Участвовали 14 спортсменов из 5 стран. Чемпионом второй раз подряд стал представитель США Исер Куперман. Соревнование имело статус зонального турнира и первые четыре спортсмена получили право участвовать в чемпионате мира.

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 Архив журналов «Шашки» 1987 №1

Чемпионаты Америки по международным шашкам
1986 год в шашках
1986 год в Бразилии
Международные соревнования по шашкам в Бразилии
Итиютаба